Авен, Пётр: Авен, Пётр Олегович (; род 1955) — российский государственный деятель и предприниматель, коллекционер, банкир, педагог, миллиардер.
 Авен, Пётр Яковлевич (; 1882—1951) — начальник дивизии латышских стрелков, подполковник.